Basketbal
 Beker van België (basketbal)

Handbal
 Beker van België (herenhandbal)
 Beker van België (dameshandbal)

IJshockey
 Beker van België (ijshockey)

Korfbal
 Beker van België (korfbal)

Rugby
 Beker van België (damesrugby)

Voetbal
 Beker van België (futsal) - KBVB
 Beker van België (voetbal)
 Beker van België (vrouwenvoetbal)
 Beker van België (zaalvoetbal) - BZVB

Volleybal
 Beker van België (volleybal)

Waterpolo
 Beker van België (waterpolo)